Hake steht für:

 Hake (Beruf), auf bestimmte Warensortimente spezialisierte Kaufleute
 Hake (Adelsgeschlechter), mehrere deutsche Adelsgeschlechter

Hake ist der Familienname folgender Personen:
 Adolf von Hake (1747–1825), deutscher General der Infanterie
 Adolf Friedrich Konrad von Hake (1778–1862), preußischer Generalmajor
 Bruno Hake (1927–2010), deutscher Verwaltungsangestellter und Heimatforscher
 Christian Ludwig von Hake (1745–1818), deutscher Verwaltungsjurist und hannoverscher Staatsminister
 Claes Hake (* 1945), schwedischer Grafiker und Bildhauer
 Diricus Hake (1576–1640), deutscher Theologe und Pastor in Brinckheim
 Ernst Hake (1844–1925), deutscher Architekt

 Günter Hake (1922–2000), deutscher Geodät und Kartograf
 Gustav von Hake (1797–1877), sächsischer General der Infanterie, Oberbefehlshaber der Bundesexekution gegen Holstein und Lauenburg
 Heinrich Hake (15. Jh.–1537), Domdechant in Münster
 Henry M. Hake (1892–1951), britischer Kunsthistoriker
 Joachim Hake (* 1963), deutscher Theologe und Direktor der Katholischen Akademie in Berlin
 Johann Hake (1499–1579), Kanzler der Grafen von Hoya in Nienburg/Weser
 Johann Wilhelm Hake (1830–1897), deutscher Postbeamter
 Johannes Hake (genannt von Göttingen, auch Johannes Griese van Westerholt; um 1280–1349), Arzt, Bischof von Verden und Bischof von Freising
 Jule Hake (* 1999), deutsche Kanutin
 Karl Georg Albrecht Ernst von Hake (1769–1835), preußischer General der Infanterie und Kriegsminister
 Knut Hake (* 1971), deutscher Filmeditor
 Ludolf Heinrich Hake (1677–nach 1720), erster Rechtsprofessor der Rechtsakademie Düsseldorf
 Otto von Hake (1833–1891), deutscher Rittergutsbesitzer, Offizier und Reichstagsabgeordneter
 Paul Hake, Domherr zu Lübeck, zu Bremen und zu Schwerin
 Wilhelm von Hake (1785–1866), preußischer Generalmajor
 Wilhelm Joachim Friedrich von Hake (1746–1819), preußischer Landrat vom Kreis Teltow (1791–1819)

Siehe auch:
 Haacke
 Haake
 Hacke
 Hagke